Opinogóra Górna (powiat ciechanowski)
 Opinogóra Dolna (powiat ciechanowski)